Кемецкий — русская фамилия:
 Кемецкий, Владимир Сергеевич (более известен под фамилией Свешников; 1902—1938) — русский поэт.
 Кемецкий, Дмитрий Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7780; 26 ноября 1847.
 Кемецкий, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9301; 24 апреля 1854.